

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Guilford – città della Contea di New Haven, Connecticut
Guilford – città della Contea di Piscataquis, Maine
Guilford – città della Contea di Nodaway, Missouri
Guilford – città della Contea di Chenango, New York
Guilford – census-designated place della Contea di Franklin, Pennsylvania
Guilford – città della Contea di Windham, Vermont

Persone 
Joy Paul Guilford – psicologo statunitense

Pagine correlate 
Guildford